Дулийн (Дул) Эрдэнэбилэг ( ; 14.05.1978, Улан-Батор, Монголия) — монгольский шашист (международные шашки). Чемпион Азии 1999, 2001, 2003, 2010, 2014 годов в основной программе, а также 2010, 2012, 2013 и 2014 годов в формате блиц, серебряный призёр чемпионата Азии 2012, 2016, 2022 годов в формате основная программа и 2012 в формате быстрые шашки, неоднократный чемпион Монголии по международным шашкам. Международный гроссмейстер. FMJD-Id: 10435

Спортивная биография 
На мировой арене стартовал в 1992 году, будучи участником первенства мира среди кадетов (12 место среди 24 участников). Через год - третий в мире среди кадетов. На юниорском чемпионате 1997 года занял 6 место.

Участник чемпионатов мира 2001 года (13 место), 2003 (18 место), 2005 года (5 место в полуфинальной группе Б), 2011 года (14 место), 2013 года (12 место), 2015 года (17 место), 2017 года (5 место в полуфинале Б).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте KNDB
 Профиль на сайте  ФМЖД
Международные гроссмейстеры по шашкам
Шашисты Монголии
Чемпионы Монголии по шашкам